Miller Farmstead bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Miller Farmstead (Louisiana), ID-Nr. 04001113
 Miller Farmstead (New Jersey), ID-Nr. 88002118